Parry Sound kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Parry Sound (ort), Ontario, Parry Sound District, 
 Parry Sound (vik), Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar